Серге́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Сергеева, Аграфена Тимофеевна (род. 1920) — Герой Социалистического Труда (1976).
 Сергеева, Аксинья Сергеевна (Баскакова; ок. 1726—1756) — танцовщица императорских театров.
 Сергеева, Алина Андреевна (род. 1983) — российская актриса.
 
 Сергеева, Ангелина Александровна (род. 1984) — российская певица
 Сергеева, Анна Борисовна (1928—2012) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Сергеева, Валентина Георгиевна (род. 1948) — поэтесса.
 Сергеева, Варвара Николаевна (1902—1997) — советский и латвийский химик.
 Сергеева, Галина Ермолаевна (1914—2000) — советская актриса.
 Сергеева, Гульнара Ильдусовна (род. 1960) — депутат Государственной Думы ФС РФ V созыва.
 
 Сергеева, Ирэна Андреевна (род. 1936) — литературовед, переводчик.
 Сергеева, Лариса Сергеевна (род. 1946) — заслуженный художник Российской Федерации.
 Сергеева, Людмила Афанасьевна (1934—2000) — советская художник-график, книжный иллюстратор и живописец.
 Сергеева, Люся Ивановна (1941—2017) — бригадир Горно-Алтайского мясокомбината, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Сергеева, Мария (род. 1992) — эстонская фигуристка.
 
 
 Сергеева, Нина Михайловна — Герой Социалистического Труда (1947).
 
 Сергеева, Светлана Юрьевна (род. 1986) — российская легкоатлетка, чемпионка Паралимпийских игр.
 

 Иванова-Сергеева, Светлана Сергеевна (род. 1976) — российская актриса, театральный режиссёр, педагог.
 Сергеева-Клятис, Анна Юрьевна (род. 1970) — российский филолог, литературовед. Топоним 
 Сергеева — деревня в Брасовском районе Брянской области.
 Сергеева — деревня в Белоевском поселении Кудымкарского района Пермского края.
 Сергеева — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Сергеева — потухший вулкан на полуострове Камчатка, Россия.
 Сергеева — небольшой остров в южной части архипелага Императрицы Евгении.
 Сергеева — река в Восточной Сибири, приток реки Енисей.

 См. также 
 Сергеева Балка — село, Лукашевский сельский совет, Близнюковский район, Харьковская область.
 Сергева, Сехам